Гуди́менко — українське прізвище. Відомі носії:
 Гудименко Анатолій Олександрович — архітектор лауреат Державної премії України в галузі архітектури 2006 року.
 Гудименко Федір Сидорович — український вчений-математик, кандидат наук.
 Гудименко Юрій Аркадійович — український і російський футболіст, нападник.
 Гудименко Юрій Володимирович — український блогер, телеведучий, публіцист, політичний діяч.

Примітки 

Прізвища на -енко